Margherita Gonzaga (XIV secolo), figlia di Guido Gonzaga e moglie di Jacopino da Carrara di Padova;
Margherita Malatesta Gonzaga (1370-1399), moglie di Francesco I Gonzaga
Margherita Gonzaga (1418-1439), prima moglie del marchese di Ferrara Leonello d'Este;
Margherita di Baviera Gonzaga (1442-1479), moglie di Federico I Gonzaga;
Margherita Gonzaga (1487-1537), figlia naturale di Francesco II Gonzaga;
Margherita Gonzaga (1496-1496), figlia di Isabella d'Este e Francesco II Gonzaga;
Margherita Paleologa Gonzaga (1510-1566), moglie di Federico II Gonzaga;
Margherita Gonzaga (1562-1618), figlia di Cesare I Gonzaga di Guastalla e moglie di Vespasiano Gonzaga;
Margherita Gonzaga (1564-1618), figlia di Guglielmo Gonzaga e sposa del duca di Ferrara Alfonso II d'Este;
Margherita Farnese Gonzaga (1567-1643), prima moglie di Vincenzo I Gonzaga;
Margherita di Savoia Gonzaga (1589-1655), moglie di Francesco IV Gonzaga;
Margherita Gonzaga di Lorena (1591-1632), figlia di Vincenzo I Gonzaga e sposa di Enrico I di Lorena (1563-1624);
Margherita Gonzaga (1661-1693), figlia di Gian Giordano Gonzaga, sposò Francesco Castiglioni.